Клитий (, Klytios) в древногръцката митология може да се отнася за:

 Клитий, един от гигантите. (Аполодор, I, 6, 2)
 Син на Лаомедонт (Аполодор III, 12, 3)
 Клитий от остров Дулихия. Един от женихите, кандидати за ръката на Пенелопа. (Аполодор, Епитом, VII, 27)
 Клитий от остров Закинтос. Един от женихите, кандидати за ръката на Пенелопа. (Аполодор, Епитом VII, 29)
 Клитий от остров Самос. Един от женихите, кандидати за ръката на Пенелопа. (Аполодор, Епитом VII, 28)

Клитий () е също и името на вазописец, работил в Атина през 6 в. пр. Хр. в чернофигурен стил.